Port lotniczy Aalborg
 ATM Adaptation Layers